Михаил Юрьевич Теплинский () — российский военачальник. Командующий Воздушно-десантными войсками Российской Федерации (с 2022). Герой Российской Федерации (1995). Генерал-полковник (2021).

Из-за вторжения России на Украину находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и других стран.

Биография 
В 1987 году поступил и в 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола.

Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в городе-герое Туле. Командовал парашютно-десантными разведвзводом и разведротой 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. В 1992—1993 годах принимал участие в ликвидации вооружённого конфликта в Приднестровье. С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях Первой чеченской войны. Отличился в боях при форсировании реки Сунжи. За период боевых действий на личном боевом счету старшего лейтенанта Теплинского около 30 уничтоженных боевиков. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом Президента Российской Федерации от 1 марта 1995 года старшему лейтенанту Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ещё находясь в Чечне, получил повышение в звании и должности: он стал капитаном и начальником разведки парашютно-десантного полка.

В 1999 году окончил Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации.

С 1999 года командовал парашютно-десантным батальоном. Воевал на второй чеченской войне. Переведён в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию в г. Пскове, был начальником штаба и командиром 234-го гвардейского парашютно-десантного Черноморского полка. В октябре 2002 года назначен заместителем командира 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а с 2003 года был её начальником штаба. Гвардии полковник (2002).

В 2007 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В июне 2007 года назначен начальником 212-го гвардейского окружного учебного Венского центра имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова (Сибирский военный округ, Читинская область). С июня 2009 года начальник штаба — 1-й заместитель командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа (п. Мулино Нижегородской области).

Гвардии генерал-майор (2012).

С 19 февраля 2013 года — командующий 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа, генерал-лейтенант (13.12.2014). В мае 2015 года назначен на должность начальника штаба территориальных войск в Южном военном округе.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оказывал поддержку вооружённым силам самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Указом Президента Российской Федерации 14 марта 2017 года назначен начальником штаба Южного военного округа — первым заместителем командующего войсками Южного военного округа.

5 апреля 2019 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа.

Указом Президента России от 8 декабря 2021 № 694 присвоено воинское звание генерал-полковник.

В июне 2022 года назначен командующим Воздушно-десантными войсками России.

Санкции 
13 декабря 2022 года попал под санкции Великобритании из-за участия во вторжении России на Украину.

25 февраля 2023 года был внесён в санкционный список всех стран Евросоюза:

Теплинский - командующий Воздушно-десантными войсками. Воздушно-десантные войска участвовали в агрессивной войне против Украины и находились непосредственно на месте расстрела жителей города Буча. Как командующий он несет ответственность за действия своего подразделения. 

Также Теплинский находится под санкциями Украины и Новой Зеландии.

Семья 
Женат. Воспитывает двух сыновей и дочь.

Награды 
 Герой Российской Федерации (01.03.1995),
 Орден Святого Георгия IV степени (2022)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (2019),
 Орден Кутузова (2016),
 Орден Мужества (2001),
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами,
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами (2000),
 Медаль «За отвагу» (1993),
 Медали РФ.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Минобороны России
 Путин повысил в звании командира армии в Бурятии
 Назначен новый командующий общевойсковым объединением в Бурятии

Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Выпускники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Первой чеченской войны
Участники Второй чеченской войны
Командующие общевойсковыми армиями
Награждённые медалью «За ратную доблесть»
Командующие Воздушно-десантными войсками (Российская Федерация)
Участники вторжения России на Украину
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине